Terena pode referir-se a:

 Terenas — um grupo indígena do Brasil
 Terena (São Pedro) — uma freguesia do concelho do Alandroal, distrito de Évora Portugal
 Marquês de Terena - Marqueses e condes de Terena, em Portugal.

Desambiguação